Iberus steht für:

 Iberus, lateinischer Name des Ebro, spanischer Fluss 
 Iberus (Gattung), Gattung der Schnirkelschnecken